

Cinema 
Creep - Il chirurgo (Creep) – film del 2004 diretto da Christopher Smith
Creep – film del 2014 diretto da Patrick Brice

Musica 
Creep – singolo dei Radiohead del 1992, dall'album Pablo Honey
Creep – singolo degli Stone Temple Pilots pubblicato nel 1993, dall'album Core (del 1992).
Creep – singolo delle TLC del 1994, dall'album CrazySexyCool
The Creep – singolo dei Lonely Island

Materiali 
"Creep" – scorrimento viscoso. Modello di flusso di Stokes, applicato ad un materiale metallico ad alta temperatura, sottoposto a sforzo costante.

Altri progetti